Kengir ist:

 Kara-Kengir, der Name eines Flusses ("Kara Kengir" = "Schwarzer Kengir") und eines Stausees in Kasachstan, siehe Schesqasghan
 Sary-Kengir, der Name eines Flusses ("Sary Kengir" = "Gelber Kengir") in Kasachstan, Zufluss zum Kara Kengir
 Kengir (Ort), der Name des kasachischen Ortes, in dem das sowjetische Straflager Nr. 4 stand, das durch den Kengir-Aufstand bekannt wurde

 der sumerische Name für das Land der Sumerer (auch in der Form "kiengira"), siehe Sumerische Kultur